Personenbeförderungsgesetz steht für:
 allgemein im Verkehrs- und öffentlichen Recht Gesetze über die Personenbeförderung
 Personenbeförderungsgesetz (Deutschland) (PBefG)
 Bundesgesetz über die Personenbeförderung (Personenbeförderungsgesetz, PBG), in der Schweiz